

Cinema 
Popstar – film del 2005 diretto da Richard Gabai

Musica 
Popstar – celebrità del mondo musicale
Popstar – singolo di DJ Khaled del 2020
Popstar – album di Calin del 2022
Popstar – album di Instasamka del 2022
Popstar – singolo di Instasamka del 2022

Pagine correlate 
 Popstars